Об'єкти NGC
Радіогалактики
Еліптичні галактики
Волопас (сузір'я)